Тип 99 — японский ручной пулемёт времён Второй мировой войны.

История 
После изучения результатов боев в Маньчжурии и Китае военное командование японской императорской армии решило заменить штатный винтовочный патрон 6,5×50 мм Арисака. Главной причиной замены старого патрона послужила недостаточная дальнобойность и эффективность пули, другой важной причиной являлось то, что при малом калибре было сложно производить специальные пули. Японское командование решило разработать новый патрон с большим калибром. В результате был принят на вооружение новый патрон 7,7×58 мм Арисака, созданный на основе английского патрона .303 British. Под новый патрон разработали целое семейство нового оружия в том числе и ручной пулемёт Тип 99.

Конструкция 
Конструктивно новый пулемёт практически полностью повторял своего предшественника, Тип 96. Причина в том, что японские военные предполагали, что будет гораздо проще переделать существующий пулемёт под новый патрон и использовать уже готовые промышленные линии с минимальными изменениями, но практика показала иное. Просто заменить ствол и затвор, рассчитанные на старый патрон, оказалось невозможно, так как новый патрон был гораздо мощнее предшественника и требовал использовать более прочные материалы, а также значительно точнее обрабатывать детали пулемёта. Такие требования и перегруженность японской промышленности сильно осложнили крупносерийное производство пулемёта, которое, по сути, началось только в 1941 году. Массово поступать в войска он стал лишь в 1943 году.

Так же, как и Тип 96, тип 99 комплектовался штыком. Штык был таким же, как и у винтовки Тип 99 и крепился на приливы газовой каморы. До сих пор неясно, почему в конструкцию включили возможность примыкать штык, ведь японские солдаты не отличались большой физической силой, и заколоть врага десятикилограммовым пулемётом было весьма непросто. К тому же, с установленным пламегасителем штык лишь немного выходил за габариты всего оружия. Видимо, причиной столь странной особенности были японский менталитет 
и традиционная любовь к холодному оружию.

Ещё одной особенностью, отличающей Тип 99 от Тип 96, была складная опора, расположенная под прикладом и предназначенная для стрельбы с фиксированными установками. Впрочем, боевый опыт показал малую полезность таких приспособлений. Кроме того, на пулемёт мог устанавливаться конический пламегаситель (новый патрон давал большое дульное пламя). Некоторые пулемёты комплектовались оптическим прицелом кратностью 2.5х, который крепился за специальные пазы с правой стороны оружия, и предназначался для стрельбы в сумерках, а также по удалённым и малоразмерным целям.

Известна модификация пулемёта Тип 99 (модель 1943 года) разработанная арсеналом в Нагое, и предназначенная для парашютистов-десантников. Пулемёт получил возможность разборки на несколько частей: ствол, газовый поршень, приклад, узел ствольной коробки, сошка. Также пистолетная рукоятка могла складываться под скобу спускового крючка для уменьшения габаритов. Весь этот «набор» складывался в специальный контейнер и сбрасывался отдельно от парашютиста. Сборка пулемёта была достаточно простой, и требовала от опытного пулемётчика всего нескольких минут. Длина пулемёта в сложенном состоянии — всего 710 мм. Масса данной модификации — около 10.5 кг.

В целом, пулемёт получился удачным. Он был на порядок надёжнее предшественника, так как более качественная обработка патронника уменьшала вероятность разрыва гильзы, а более чистая обработка деталей уменьшала чувствительность пулемёта к загрязнению. Также пулемёт получился точнее предшественника. Пожалуй, единственным недостатком была его стоимость и сложность в производстве.

Тип 99, как и его предшественника пулемёт Тип 96 часто сравнивают с чешским пулеметом ZB-26 и считают его конструкцию заимствованной, что можно утверждать лишь отчасти, поскольку единственной частью пулемёта, взятой непосредственно от ZB, можно считать только секторный прицел, конструктивно схожий с чешским. В остальном пулемёты заметно отличаются друг от друга. Тип 99, отличие от своего предшественника больше создавался под влиянием от конструкции британской модификации ZB-26, а именно пулемёта Bren.

Всего же за период с 1939 по 1945 год японская оружейная промышленность смогла выпустить около 100 000 пулемётов Тип 99, что не удовлетворяло японские войска. К тому же Тип 99 использовался вместе с устаревшими системами Тип 96 и Тип 11, и целой массой других устаревших и трофейных образцов пулемётов. Все они требовали невзаимозаменяемых боеприпасов. Так что появление патрона Тип 99 и пулемета Тип 99 только осложнило японскую «патронную» проблему.

После войны пулемёт Тип 99 оставался на вооружении Сил самообороны до 1962 года, пока его не сменил новый пулемёт Тип 62. В Китае часть трофейных пулеметов переделали под патрон 7,92×57 мм.

Примечания

Ссылки 
 описание Тип 99 на сайте world.guns.ru
 Японские ручные пулемёты Type 11, Type 96 и Type 99
 Leo J. Daugherty III, Fighting Techniques of a Japanese Infantryman 1941—1945, ISBN 1-86227-162-3
 Japanese Model 99 MG, Tactical and Technical Trends No. 35, U.S. War Department.

См. также 
 Лахти-Салоранта М-26
 Bren — английский ручной пулемёт.

Ручные пулемёты
Пулемёты Второй мировой войны
Пулемёты Японии
Появились в 1936 году в Японии